Беззу́бенко — українське прізвище.

 Беззубенко Віктор Анатолійович — український політик, депутат Черкаської обласної ради VI скликання.
 Патриція Беззубенко — канадська гімнастка українського походження.
 Беззубенко Пилип — козак Сосницької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)

Українські прізвища
Прізвища на -енко